Intensieve zorg of intensive care (soms ook afgekort tot IC), een onderdeel van de geneeskunde dat is gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met levensbedreigende aandoeningen
Intensive care (film), een Nederlandse film uit 1991 van Dorna van Rouveroy
Intensive Care (2018), Amerikaanse film uit 2018 
IC (televisieserie) (Intensive Care), een Nederlandse dramaserie die zich afspeelt in een ziekenhuis
Intensive Care (album), het negende soloalbum en zesde studioalbum van de Engelse popster Robbie Williams